Saros 128 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 29 augustus 984 t/m 1 november 2282. Deze serie duurt 1298 jaar en 64 dagen, bevat 73 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 9 t/m 81.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus